Plusieurs régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Sourches » :

 Le régiment de Sourches (1665-1675)
 Le régiment de Sourches (1695-1698)
 Le régiment de Sourches (1703-1706)
 Le régiment de Sourches (1706-1718)

Homonymie d'unités militaires